Philip Stokes (1906–1983) – australijski polityk, poseł z Maribyrnong
 Philip Stokes – amerykański pisarz